Касми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Касми, Ясин (род. 1991) — французский и марокканский футболист, выступающий на позиции нападающего. 
 Аль Касми, Азза (род. 1985) — спортсменка из Бахрейна (стрельба), участница Летней Олимпиады 2012 года.

См. также 
 Якуб Абдулкарим Салим аль-Касми (род. 1990) — оманский футболист, нападающий, выступающий за оманский клуб «Сахам» и сборную Омана по футболу.